Жемчужное ожерелье:
 Жемчужное ожерелье (бусы) — украшение, предмет роскоши.
 «Жемчужное ожерелье» — художественный немой фильм 1915 года режиссёра Евгения Бауэра.
 «Жемчужное ожерелье» («Ратнавали») — древнеиндийская драма на санскрите в четырёх действиях.
 Жемчужное ожерелье — термин, относящийся к половому акту, при котором происходит мужская эякуляция на шею (или возле неё) партнёра, грудную клетку или женскую грудь.